Мязин — русская фамилия, имеет женскую форму Мязина. Известные носители:
 Мязин, Андрей Александрович (род. 1987) — российский футболист.
 Мязин, Сергей Александрович (род. 1968) — советский и российский футболист.

 Мязина, Екатерина Петровна (1898—1963) — советская актриса.